Ко́ллиер или Ко́льер, Ко́ллир () — фамилия. Известные носители:

 Коллиер, Артур (1680—1732) — английский философ.
 Коллиер, Гилберт Джордж (1930—1953) — сержант армии США, герой Корейской войны.
 
 Кольер, Джордж (1738—1795) — британский вице-адмирал, политик, участник Семилетней войны, Американской войны за независимость и Французских революционных войн.
 Коллиер, Дэвид (род. 1942) — известный американский политолог, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
 Коллиер, Лоис (1919—1999) — американская актриса радио, кино и телевидения.
 Коллиер, Мэрион (1859—1887) — дочь биолога Томаса Хаксли и первая жена художника Джона Кольера.
 Коллиер, Нафиса (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Коллиер, Пол (род. 1949) — британский экономист.
 Коллиер, Пол (род. 1970) — валлийский профессиональный снукерный рефери.
 Коллиер, Рейчел Ки — британская певица.
 Коллиер, Ричард (род. 1981) — игрок в американский футбол.
 Коллиер, Чарли (род. 1999) — американская баскетболистка.
 Коллиер, Эл Джей (род. 1995) — игрок в американский футбол.

Примечания